Raphael Framberger est un footballeur allemand, né le  à Augsbourg (Allemagne), évoluant au poste de latéral droit à SV Sandhausen, prêté par le FC Augsbourg.

Biographie

En club

FC Augsbourg 
Il joue son premier match professionnel avec le FC Augsbourg, le , contre le VfL Wolfsburg. Ce match est remporté par son équipe sur le score de 1-2.

En équipe nationale

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du FC Augsbourg
Joueur du SV Sandhausen
Naissance en septembre 1995
Naissance à Augsbourg